Wojciech Olszewski – polski kompozytor i pianista
 Wojciech Olszewski – polski nauczyciel i badacz folkloru